Сахарук Валерій Сергійович (нар. 24.01.1960) - відомий український мистецтвознавець, куратор виставок і мистецьких проектів, автор каталогів, альбомів.
 Сахарук Дмитро Володимирович  (29 вересня 1979) — виконавчий директор ДТЕК Енерго.